Берроуз, Берроус, Ба́рроуз, Барроус (, , ) — английские фамилии.

Известные носители 
Персоналии
 Барроуз, Александр (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Берроуз, Джеймс (род. 1940) — американский телевизионный режиссёр и продюсер.
 Берроуз, Джон (1837—1921) — американский писатель, художник, натуралист и философ.
 Барроуз, Джордан (род. 1988) — американский борец вольного стиля.
 
  (1837—1915) — американский политик.
 Берроуз, Карл (род. 1969) — английский снукерист.
 Барроуз, Ларри (1926—1971) — английский фоторепортёр.
 Барроус, Монтэгю Брокас (1894—1967) — британский генерал-лейтенант; участник Первой и Второй мировых войн.
 Берроуз, Огюстен (род. 1965) — американский писатель.
 Берроуз, Саффрон (род. 1972) — британская актриса и модель.
 Берроуз, Томас (1796—1866) — британский и канадский военный инженер и художник-акварелист.
 
 Барроуз, Уильям Уард (1758—1805) — подполковник, комендант корпуса морской пехоты США.
 Берроуз, Эдгар Райс (1875—1950) — американский писатель-фантаст, автор произведений о Тарзане и Барсуме.
 Берроуз, Эдит (1871—1916) — американская скульптор.
 Бёрроуз, Энди (род. 1979) — британский музыкант, в 2004—2009 годах — барабанщик группы Razorlight.

Персонажи
 Линкольн Барроуз — один из главных персонажей телевизионного сериала «Побег».

Прочее 
 Burroughs Corporation — крупный производитель офисного оборудования в США, основанный в 1886 году.
 «Берроуз» — документальный фильм 1983 года об Уильяме Берроузе (1914—1997).

Примечания